Världsmästerskapet i ishockey för herrar 2005 var det 69:e världsmästerskapet i ishockey för herrar och spelades 30 april – 15 maj 2005 i Innsbruck och Wien i Österrike. Eftersom National Hockey League 2004/2005 ställdes in på grund av arbetsmarknadskonflikt blev VM-turneringen detta år öppen för alla NHL-spelare.

Tjeckien vann sin femte titel och slog föregående års mästare Kanada med 3–0 i finalen. Ryssland spelade upp sig från föregående års tiondeplacering och vann brons i matchen mot Sverige med 6–3.

De 12 näst-bästa lagen spelade VM Division I uppdelade i två grupper à sex lag. Division I Grupp A spelades i Ungern och Grupp B avgjordes i Nederländerna. Division II spelades i två grupper i Kroatien och Serbien och Montenegro. Division III spelades i Mexico City, Mexiko.

Toppdivisionen 

Det egentliga VM spelades i Österrike mellan den 30 april och den 15 maj 2005. Två ishockeyhallar användes: Wiener Stadthalle i Wien och det olympiska ishockeycentret i Innsbruck.

Sexton lag deltog i mästerskapet. Genom att placera sig bland de 14 bästa lagen i VM 2004 kvalificerade sig dessa lag till VM 2005. Inget kval i Asien genomfördes detta år, se VM 2004. Vitryssland och Slovenien kvalificerade sig genom att vinna sina respektive grupper vid VM Division I 2004.

Spelplatser

Gruppspel 

De sexton länderna i VM delades in i fyra grupper à fyra lag. De tre bästa från varje grupp gick vidare till andra gruppspelet, medan de fyra sämst placerade lagen fortsatte i nedflyttningsomgången.

Grupp A

Grupp B

Grupp C

Grupp D

Mellanrunda 

De tre bäst placerade lagen från den första gruppspelsomgången gick vidare till mellanrundan.

Grupp E

Grupp F

Nedflyttningsserie

Slutspel

Kvartsfinaler

Semifinaler

Bronsmatch

Final

Skytteliga

Målvaktsliga 
En speltid av 40% av lagets totala speltid måste ha uppnåtts för att delta i statistiken.

Spelartrupper

Tjeckien 
 Målvakter: Tomáš Vokoun, Adam Svoboda, Milan Hnilicka
 Backar: František Kaberle, Jan Hejda, Jaroslav Špacek, Jiří Fischer, Jiří Šlégr, Marek Židlický, Pavel Kubina, Tomáš Kaberle
 Forwards: Aleš Hemský, David Výborný, Jan Hlavác, Jaromír Jágr, Josef Vašíček, Martin Rucínský, Martin Straka, Petr Cajánek, Petr Prucha, Petr Sýkora, Radek Dvorák, Radim Vrbata, Václav Prospal, Václav Varada
 Tränare:Vladimír Ružicka

Kanada 
 Målvakter: Roberto Luongo, Martin Brodeur, Marty Turco
 Backar: Chris Phillips, Jamie Heward, Wade Redden, Scott Hannan, Dan Boyle, Robyn Regehr, Sheldon Souray, Ed Jovanovski
 Forwards:  Brendan Morrison, Brenden Morrow, Dany Heatley, Mike Fisher, Kirk Maltby, Shane Doan, Simon Gagne, Patrick Marleau, Scott Walker, Kris Draper, Rick Nash, Ryan Smyth, Joe Thornton

Sverige 
 Målvakter: Johan Holmqvist, Stefan Liv, Henrik Lundqvist
 Backar: Christian Bäckman, Magnus Johansson, Kenny Jönsson, Niklas Kronwall, Sanny Lindström, Mattias Norström, Thomas Rhodin, Ronnie Sundin
 Forwards: Daniel Alfredsson, Per-Johan Axelsson, Johan Franzén, Jonathan Hedström, Jonas Höglund, Jörgen Jönsson, Magnus Kahnberg, Peter Nordström, Samuel Påhlsson, Mikael Samuelsson, Daniel Sedin, Henrik Sedin, Mattias Weinhandl, Henrik Zetterberg

Danmark 
 Målvakter: Simon Nielsen, Michael Madsen, Peter Hirsch
 Backar: Jesper Damgaard, Mads Bech Christensen, Christian Schioldan, Frederik Åkesson, Andreas Andreasen, Morten Dahlmann, Thomas Johnsen, Mads Møller
 Forwards: Thor Dresler, Kasper Degn,  Bo Nordby Andersen, Lasse Degn, Peter Regin, Morten Green, Frans Nielsen, Christoffer Kjærgaard, Jannik Hansen, Kim Staal, Michael Smidt, Mike Grey, Mads True, Nicolas Monberg
 Tränare: Kim Pedersen

Division I 
De tolv lagen i Division II delades in i två grupper, A och B, à sex lag, där alla-mötte-alla i en enkelserie där gruppvinnarna från respektive grupp kvalificerade sig till VM 2006. De två lag som slutade sist i respektive grupp, flyttades ned i Division II inför nästa VM.

Grupp A 
Grupp A spelades i Debrecen, Ungern.

Grupp B 
Grupp B avgjordes i Eindhoven, Nederländerna.

Division II 
De tolv lagen i Division II delades in i två grupper, A och B, à sex lag, där alla-mötte-alla i en enkelserie där gruppvinnarna från respektive grupp kvalificerade sig till Division I inför VM 2006. De två lag som slutade sist i respektive grupp, flyttades ned i Division III inför nästa VM.

Grupp A 
Grupp A spelades i Zagreb, Kroatien.

Grupp B 
Grupp B avgjordes i Belgrad, Serbien och Montenegro.

Division III 
VM Division III spelades i Mexico City, Mexiko. De lag som placerade sig som etta och två flyttades upp till Division II inför VM 2006.

Total slutställning

Externa länkar 

2005 i Kroatien
2005 i Mexiko
2005 i Österrike
Internationella ishockeytävlingar i Kroatien
Internationella ishockeytävlingar i Mexiko
Internationella ishockeytävlingar i Serbien och Montenegro
Internationella ishockeytävlingar i Österrike
Ishockeysäsongen 2004/2005
Sportevenemang i Wien
2005
Sportevenemang i Innsbruck
Sport i Debrecen
Sportevenemang i Eindhoven
2005 i Ungern
2005 i Nederländerna
Internationella ishockeytävlingar i Ungern
Internationella sportevenemang i Belgrad
Sportevenemang i Zagreb
Wien under 2000-talet
Belgrad under 2000-talet
Zagreb under 2000-talet
Innsbruck under 2000-talet
Eindhoven under 2000-talet